Slag bij Konodai (1538), een slag bij Konodai 1538 tijdens de Sengoku-periode van Japan
 Slag bij Konodai (1564), een slag bij Konodai 1564 tijdens de Sengoku-periode van Japan